Pierwszy rząd Algirdasa Brazauskasa – rząd litewski z lat 2001-2004
 Drugi rząd Algirdasa Brazauskasa – rząd litewski z lat 2004-2006